Girl Crazy peut faire référence à :
Girl Crazy, comédie musicale de George et Ira Gershwin, créée à Broadway en 1930, avec Ethel Merman et Ginger Rogers ;
Plusieurs films américains ayant ce titre original :
Girl Crazy de Mack Sennett, réalisé en 1929 ;
Girl Crazy de William A. Seiter, réalisé en 1932, avec Mitzi Green et Kitty Kelly, empruntant son titre et trois songs à la comédie musicale (mais ayant un sujet passablement différent) ;
Fou de girls (Girl Crazy), film musical de Norman Taurog et Busby Berkeley, réalisé en 1943, avec Judy Garland et Mickey Rooney, adaptation de cette comédie musicale ;Girl Crazy de Richard Dutcher, réalisé en 1997.  Girl Crazy''', un shojo manga de Yoshihara Nozomi

Homonymie de titre